Emilio Rodríguez puede referirse a:

 Emilio Rodríguez, actor, protagonista de la serie televisiva Crónicas de un pueblo;
 Emilio Rodríguez Ayuso (1845-1891), arquitecto español;
 Emilio Rodríguez Barros (1923-1984), ciclista español;
 Emilio Rodríguez Demorizi (1906-1986), escritor dominicano;
 Emilio Antonio Rodríguez Gutiérrez (1976-), jugador de bolos español, hijo del Emilio A. Rodríguez Seara;
 Emilio Rodríguez López (1944-), escritor español;
 Emilio Antonio Rodríguez Seara "Tete Rodríguez" (1950-), jugador de bolos español, padre del Emilio A. Rodríguez Gutiérrez;
 Emilio Rodríguez Tarduchy (c. 1880-1964), militar español. Procurador en Cortes.
 Emilio Rodríguez Zapico (1944-1996), piloto español.